Тернавський Владислав Михайлович (1969) — російський футболіст українського походження
 Тернавський Михайло Якович (1934–1998) — український поет і перекладач
 Тернавський Сергій Михайлович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014–2015 років.

Див. також 
 Тарнавський
Прізвища